Комиссарже́вский (Комиссарже́вская) — фамилия. Известные носители:

Комиссаржевский 
 Комиссаржевский, Виктор Григорьевич (1912—1981) — актёр, режиссёр, театровед.
 Комиссаржевский, Григорий Матвеевич (настоящая фамилия Локшин, 1878—1955) — советский артист оперы (лирико-драматический тенор).

